Warlord (Warlords al plurale) (Signore della guerra, in lingua inglese), può riferirsi a:

Cinema 
 Lord of War – film del 2005 con Nicolas Cage, regia di Andrew Niccol
 The Warlords - la battaglia dei tre guerrieri, regia di Peter Chan (2007)

Musica 
 Warlord – gruppo heavy metal statunitense
 Warlord – album degli Skrewdriver del 1989
 Return of the Warlord – singolo dei Manowar del 1996
 Warlord – album di Yung Lean del 2016

Altri media 
 Warlord – fumetto pubblicato dalla DC Comics
 Warlord – una classe presente nella quarta edizione di Dungeons & Dragons
Il signore della guerra (Warlord) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager

Sport 
 Terry Szopinski – wrestler statunitense conosciuto con il nome di The Warlord